Древаль Василь Тимофійович — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Древаль Олексій Вікторович (1984-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища